L'oblast de Kemerovo (en , ) est un sujet fédéral de Russie situé au sud de la Sibérie. L'oblast a été formée le .

La vodka Beluga vient de cette région réputée pour ses eaux pures.

Géographie 
Elle comprend 18 raïons et 16 districts urbains, ainsi que 22 communes urbaines et 167 communes rurales. La réserve naturelle de l'Alataou de Kouznetsk se trouve dans le territoire de l'oblast, ainsi que le parc national de la Chorie qui se trouve dans la partie méridionale de l'oblast, dans la Chorie montagneuse.
 Superficie: 
 Frontières internes: 
 République de l'Altaï (en russe : Респу́блика Алта́й, Respoublika Altaï) au sud
 République de Khakassie (en russe : Респу́блика Хака́сия, Respoublika Khakassiïa ; en khakasse : Хакасия Республиказы)
 Kraï de Krasnoïarsk
 Oblast de Tomsk
 Oblast de Novossibirsk
 Kraï de l'Altaï

Économie 
Le sud de la région dominé par l'industrie métallurgique, mine (charbon : mines de Krasnobrodski et de Vakhrouchevki), production mécanique et chimique. Une autoroute longue de de plus de 180 kilomètres relie Kémérovo à Novokuznetsk, ce qui est la seule autoroute à portée régionale de Sibérie (quelques autoroutes urbaines existent).

Durant la grande guerre patriotique, l'oblast Kemerovo a été un acteur majeur de la production de métal. Dans la ville de Novokuznetsk ont été produits plus de 50 000 tanks et 45 000 avions.
 Evraz Group

Le Kouzbass (bassin du Kouznetsk) 
Le bassin du Kouznetsk (ou Kouzbass), plus grand gisement de charbon de Russie. En 2006, la production a été de 174 millions de tonnes (environ 30 % de la production russe). Les réserves sont estimées à 725 milliards de tonnes.

De 1922 à 1926 à l'époque de la Nouvelle politique économique (NEP) de l'Union Soviétique, le Kouzbass a accueilli une colonie industrielle autonome avec une expérience de contrôle ouvrier.

Populations et société

Démographie

Composition ethnique 
Les ethnies majoritaires sont les Russes à 93,7 %, les Ukrainiens et Tatars, 

70 % de la population vit dans les 9 villes principales, le plus haut  d'urbanisation de Russie.

Par nombre d'habitants :
Novokouznetsk: 570 400 habitants en 2012
Kemerovo: 559 000 habitants en 2012
Prokopievsk: 210 150 habitants en 2010
Leninsk-Kouznetski: 107 800 habitants en 2011
Kisseliovsk: 103 035 habitants en 2010
Mejdouretchensk: 102 000 habitants en 2010

Voir aussi

Articles connexes 
 Porc de Kemerovo

Kemerovo
Division administrative fondée en 1943